Branch Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Branch Mountain (Kalifornien)
 Branch Mountain (Pennsylvania)